Arthur Johnston peut faire référence à :

 Arthur Johnston (1579-1641), médecin et poète écossais ;
 Arthur Johnston (fl. 1877), fabricant de cloches britannique avec Gillett & Johnston ;
  (1863-1929), joueur de cricket anglais ;
  (1898-1954), compositeur et auteur-compositeur américain ;
 Arthur Johnston, 3e baron Luke (1933-2015), pair britannique ;
  (1947-), homme politique canadien, membre de l'Assemblée législative de l'Alberta ;
  (1866-1941), prêtre anglican irlandais ;
 Lt col. Arthur Johnston (1776-1824), commandement de l'expédition de Candy et officier des Royal Corsican Rangers.